<noinclude>
Див. 

Марія Олександрівна Кузнєцова:  Кузнецова Марія Олександрівна (1899-1956) — радянська театральна актриса.
 Кузнецова Марія Олександрівна (. 1930) — слюсар-інструментальник, Герой Соціалістичної Праці. 
Сторінки зі списками однофамільців-тезок